Before You Go (roman) - roman van Jerome Weidman
 Before You Go (toneelstuk) - toneelstuk van Lawrence Holofcener
 Before You Go (film) - film van Lewis Gilbert uit 2002
 Before You Go (album) - album van Buck Owens and his Buckaroos
 Before You Go (Buck Owens) - single van bovenstaand album
 Before You Go (Candice Alley) - single van Candice Alley
 Before You Go (Lewis Capaldi) - single van Lewis Capaldi